Ytterkläppen är ett skär i Åland (Finland). Det ligger i Skärgårdshavet och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Ön ligger omkring 32 kilometer sydöst om Mariehamn och omkring 250 kilometer väster om Helsingfors.

Öns area är  hektar och dess största längd är 120 meter i öst-västlig riktning. Trakten är glest befolkad. Närmaste större samhälle är Föglö,  km norr om Ytterkläppen.

Källor 

Skär i Åland
Åländska öar i Skärgårdshavet
Öar i Föglö